Константин Гаврилович Баранчук (8 марта 1907 года — 29 сентября 1971 года) — советский военачальник, военный лётчик, участник Гражданской войны в Испании, Боев у озера Хасан и Великой Отечественной войны, командир 12-й гвардейской истребительной авиационной Знаменской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии и других истребительных авиационных соединений ВВС, гвардии генерал-майор авиации (17.03.1943).

Биография 
Константин Гаврилович Баранчук родился 8 марта 1907 года в Одессе  Российской империи. Украинец.

В Красной армии с мая 1932 года. Окончил школу судовых машинистов 1-го класса Советского торгового флота в городе Николаев в 1928 году, 2 курса морского техникума в Одессе в 1932 году, 9-ю военную школу летчиков и летнабов в Харькове в 1933 году, курсы командиров звеньев при 1-й военной школе пилотов имени А. Ф. Мясникова в 1934 году, курсы усовершенствования при Академии Генерального штаба РККА в 1940 году.

До службы в армии работал машинистом и старшим машинистом на судах Географического управления Чёрного моря, с августа 1930 года — старшим машинистом и 3-м механиком на судне «Сарыч» Советского торгового флота в Одессе, с декабря 1931 года — там же слесарем заводе им. Марти в Одессе.

30 марта 1932 года по спецнабору ВКП(Б) направлен в 9-ю военную школу летчиков и летнабов. По окончании школы в 1933 году направлен на курсы командиров звеньев при 1-й военной школе пилотов имени А. Ф. Мясникова. По окончании курсов в 1934 году направлен командиром звена в 118-ю истребительную авиационную эскадрилью 92-й авиабригады в Люберцы.

С октября 1936 года по 26 июня 1937 года принимал участие в национально-освободительной войне в Испании, где был командиром отряда в Северной авиагруппе. За мужество и героизм награждён 2-мя орденами Красного Знамени. По возвращении из Испании, в июне 1937 года был назначен командиром 117-й истребительной авиационной эскадрильи 92-й авиабригады. В октябре эскадрилья переведена на Дальний Восток и вошла в состав 69-й авиабригады ВВС Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. В связи с реорганизацией ВВС и переходом на полковую систему в июле 1938 года назначен командиром 40-го истребительного авиационного полка 53-й авиабригады ВВС 1-й Отдельной Краснознамённой армии. В этой должности принимал участие в боях у озера Хасан.

С февраля 1939 года майор Баранчук командовал 63-й истребительной авиационной бригадой. В сентябре направлен на курсы усовершенствования при Академии Генерального штаба РККА, после окончания которых в феврале 1940 года вернулся на прежнюю должность. В августе 1940 года полковник Баранчук назначен командиром 34-й смешанной авиационной дивизией ВВС 1-й Отдельной Краснознамённой армии.

С началом войны полковник Баранчук назначен на должность командующего ВВС  16-й  армии Забайкальского военного округа. В конце июня армия была выведена в резерв Ставки ВГК и переброшена в район Смоленска. 14 июля, войдя в состав войск Западного фронта, участвовала в Смоленском сражении. Ввиду отсутствия самолётов в армии в этот период полковник Баранчук занимался обучением пехоты борьбе с самолётами противника.

В ходе контрнаступления под Москвой части ВВС 16-й армии наносили удары по противнику на калужско-сухиничском направлении. В мае 1942 года назначен командиром 203-й истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной армии Западного фронта.

Приказом НКО СССР 5 февраля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм 203-я истребительная авиационная Знаменская дивизия переименована в 12-ю гвардейскую Знаменскую истребительную авиационную дивизию.

Части дивизии успешно действовали в Корсун-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской наступательных операциях. Затем дивизия была передана во 2-ю воздушную армию 1-го Украинского фронта и участвовала в Львовско-Сандомирской наступательной операции, в боях за расширение и удержание сандомирского плацдарма. За успешное выполнение заданий командования в ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции дивизия была награждена орденом «Богдана Хмельницкого II степени».

Дивизия участвовала в освобождении Польши, в боях за Германию и Чехословакию. К середине января 1945 года генерал-майор авиации Баранчук выполнил 25 боевых вылетов на Як-1 на сопровождение штурмовиков и прикрытие наземных войск, участвовал в 6 воздушных боях. Всего за время Великой Отечественной войны выполнил 32 боевых вылета. Дивизия под его командованием добилась значительных боевых успехов в завершающих операциях войны и награждена орденом Красного Знамени. По количеству Героев Советского Союза (25 летчиков, один удостоен этого звания дважды) дивизия занимала почетное третье место в ВВС.

После окончания войны генерал-майор авиации Баранчук продолжал командовать дивизией в Центральной группе войск. В марте 1947 года назначен командиром 323-й истребительной авиационной дивизии в Северной группе войск, а в октябре 1949 года — командиром 330-й истребительной авиационной дивизии 76-й воздушной армии Ленинградского военного округа, а с марта 1952 года — 108-й истребительной авиационной дивизии. С февраля 1953 года состоял в распоряжении Главкома ВВС, а затем в мае назначен помощником начальника Управления воздушной обороны по командному пункту. С мая 1954 года исполнял должность помощника начальника штаба по Главному командному пункту штаба войск ПВО Сталинградского района ПВО, с сентября — помощника заместитель начальника штаба по Главному командному пункту штаба Северо-Кавказской армии ПВО. 19 июля 1955 года уволен в запас.

Проживал в Одессе. Умер 29 сентября 1971 года. Похоронен на 2-м Христианском кладбище в Одессе.

Награды 
 Орден Ленина;
 3 ордена Красного Знамени;
 Орден Суворова II степени;
 Орден Отечественной войны I степени;
 2 ордена Красной Звезды;
 Медаль «За боевые заслуги»;
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль "За взятие Берлина";
 Медаль За освобождение Праги
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
 Знак «Участнику Хасанских боёв»
 медали
Иностранные награды:
 Чехословацкий Военный крест (1939) (Чехословакия);
 Медаль «Победы и Свободы» (Польша, 26.10.1945);
 Медаль «За Одру, Нису и Балтику» (Польша, 26.10.1945).

См. также 
 12-я гвардейская истребительная авиационная Знаменская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия

Примечания

Литература 
 
 
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники битвы за Москву
Участники боёв на озере Хасан
Бойцы интербригад
Участники Берлинской операции
Участники Пражской операции
Выпускники Харьковского высшего военного авиационного училища лётчиков